Критчет — английская фамилия.
 Критчет, Джордж — английский окулист;
 Критчет, Ричард — английский драматург.